Абаскулиев — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Абаскулиев, Октай Гусейн оглу — советский и азербайджанский пианист и музыкальный педагог.
 Абаскулиев, Ахмед Алибаба оглы —  советский и азербайджанский психиатр, доктор медицинских наук, профессор, главный психиатр Азербайджанской ССР в период 1960–1990 гг.